La Leaders Cup 2020, o Disneyland Paris Leaders Cup LNB per ragioni di sponsorizzazione, è la 24ª Leaders Cup (l'8ª con il nome di Leaders Cup).

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della LNB Pro A 2019-2020.

Monaco
Lyon-Villeurbanne
Digione
Boulogne-Levallois

Cholet
Bourg-en-Bresse
Nanterre 92
Strasburgo

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2019-2020

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2020
Leaders Cup